Пролетарский — посёлок в Гороховецком районе Владимирской области России, административный центр Денисовского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен в 27 км на юго-запад от Гороховца, железнодорожная станция Денисово на линии Ковров — Нижний Новгород.

Ближайшая река Шумарь находится в 4 км от посёлка, местность преимущественно лесистая, со множеством полей.

История 

Возник в начале XX века как посёлок при железнодорожной станции Денисово, входил в состав Ждановской волости Вязниковского уезда. В 1914 году в посёлке была открыта льноткацкая фабрика Н.М. Матвеева. 

В годы Советской власти посёлку было присвоено наименование Пролетарский. Посёлок являлся центром Денисовского сельсовета Вязниковского района, с 1965 года — в составе Гороховецкого района, в посёлке размещалась центральная усадьба совхоза «Денисово». В 1981 году было открыто новое здание средней школы, перенесённой из деревни Денисово.

Население

Инфраструктура 
В посёлке имеются Денисовская средняя общеобразовательная школа, Денисовский сельский дом культуры, Денисовская врачебная амбулатория, отделение почтовой связи, участковый пункт полиции.

Экономика 
В посёлке расположено ОАО «Денисовский завод» (производство проволоки с покрытиями драгоценными металлами, изделий из неё и металлизированных нитей «метанит»).

Так же в посёлке находится животноводческий колхоз ОАО «Денисово»

Спорт 
В посёлке активно развивается футбол, местная команда «Денисовец» выступающая в первенстве Гороховецкого района.

Примечания

Ссылки 
 Интернет-энциклопедия «Виртуальный город Владимир».
 https://vk.com/fc_denisovec группа ФК Денисовца

Населённые пункты Гороховецкого района